Boda station kan syfta på:

Boda staion – en station på Värmlandsbanan, se Högboda station
Boda staion (Ostkustbanan) – en teknisk station på Ostkustbanan
Boda staion – en station på Halmstad–Nässjö järnväg, se Bodaberg
Boda staion – en station på Kust till kustbanan, se Kindsboda